Look What You Did to Me — дебютний студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 16 червня 1998 р. лейблом Fisherboy Records. Виконавчий продюсер: Герман «Bigfish» Фішер. Звукорежисери, мастеринг, зведення: Майк Гендерсон, Рейкіш «Roc» Джейкоб. Артдиректор: Клайд Безайл-молодший. Фотограф: Ніколь Клементайн. У 2007 й 2009 вийшли перевидання релізу.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1998
Дебютні альбоми 1998
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми